Bellengreville se poate referi la:
Bellengreville, localitate în departamentul Calvados, Franța
Bellengreville, localitate în departamentul Seine-Maritime, Franța